Шефф () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташовано на відстані близько 260 км на південний захід від Парижа, 95 км на північний схід від Нанта, 17 км на північ від Анже.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 363 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 910,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Шефф на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шефф на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара
 Шеф (значення)

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мен і Луара